Юннин (Иньчуань) (永宁) — уезд городского округа Иньчуань Нинся-Хуэйского автономного района (КНР).
 Юннин (Наньнин) (邕宁) — район городского подчинения городского округа Наньнин Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР).